Саутгемптон — місто і порт на південному узбережжі Великої Британії.
 Саутгемптон — місто в провінції Онтаріо в Канаді.
 Саутгемптон (острів) — острів у Північному Льдовитому океані в складі Канадського Арктичного архіпелагу.

Саутгемптон — місто, штат Массачусетс
 Саутгемптон — місто, штат Нью-Йорк
 Саутгемптон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Саутгемптон — селище, штат Нью-Йорк
 Саутгемптон Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Саутгемптон Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія
 Саутгемптон Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Саутгемптон Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія

Інше 
 Саутгемптон (футбольний клуб) — футбольний клуб із Саутгемптона.
 HMS «Саутгемптон» (83) — військовий корабель, легкий крейсер типу «Таун» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.